Bøgh är ett danskt och norskt efternamnefternamn, som burits av bland andra:

 Albert Vilhelm Bøgh (1843–1927), norsk skådespelare
 Carl Bøgh (1827–1893), dansk konstnär
 Erik Bøgh (1822–1899), dansk författare
 
 Johan Bøgh (1848–1933), norsk konstbefrämjare,
 Jørgen Bøgh (1917–1997), dansk domprost, politiker
 Nicolaj Bøgh (1843–1905), dansk författare
 Otto Bøgh (1846–1910), dansk godsadministratör

Danska efternamn
Norska efternamn